Gorki-Park steht für:

 Gorki-Park, Vergnügungspark in Moskau, Russland
 Gorki-Park (Minsk), Stadtpark in Minsk, Belarus
 Gorki-Park (Taganrog), Stadtpark in Taganrog, Russland
 Gorky Park (Originaltitel Gorky Park), Roman von Martin Cruz Smith (1981)

Siehe auch:
 Gorky Park (Begriffsklärung)